Рома́н Алексе́евич Фандо (род. 20 октября 1975) — российский историк науки и образования, доктор исторических наук, директор Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН (с 2021), глава Российского национального комитета по истории и философии науки и техники, главный редактор журнала «Вопросы истории естествознания и техники».

Специалист в области истории биологии, университетского образования, историографии истории науки.

Биография 
Родился 20 октября 1975 года.

В 1999—2002 гг. обучался в аспирантуре ИИЕТ РАН.

В 2002 г. под руководством Е. Б. Музруковой защитил в ИИЕТ РАН диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук по теме «Развитие генетики в СССР (1930—1940-е гг.)» (специальность 07.00.10 — история науки и техники).

В 2003 г. начал работать в ИИЕТ РАН, прошел путь от научного сотрудника центра истории социокультурных проблем науки и техники до директора ИИЕТ РАН:
 c 2015 г. — заместитель директора по научной работе
 с 2021 г. — директор ИИЕТ РАН.

В 2020 г. защитил диссертацию в Российском государственном гуманитарном университета на соискание степени доктора исторических наук по теме: «Научная и образовательная деятельность народных университетов России в условиях социально-политических изменений начала XX века» (специальность 07.00.02 — Отечественная история).

Главный редактор журнала «Вопросы истории естествознания и техники» (c 2021 г.). Заместитель главного редактора журнала «Историко-биологические исследования» (c 2016 г.). Член редакционного совета журналов: «History of science and science of science» (Азербайджан), «Библиотековедение» (Россия).

Награды, премии и звания 
 2003 — Почётный работник общего образования Российской Федерации
 2022 — Почётный работник науки и высоких технологий Российской Федерации.

Членство в научных обществах 
 Председатель Российского национального комитета по истории и философии науки и техники.

Публикации 
Основные научные труды:
 Формирование научных школ в отечественной генетике в 1930—1940-е гг. , 2005. ISBN 5-89784-086-5
 Становление отечественной генетики человека: на перекрестке науки и политики. М., 2013. ISBN 978-5-317-04583-8
 Прошлое науки будущего: история евгеники в России. Полтава, 2014. ISBN 978-966-182-275-6
 Die Anfänge der Eugenik in Russland: Kognitive und soziokulturelle Aspekte. Berlin, 2014. ISBN 978-3-8325-3738-8
 Ервiн Чаргафф (1905—2002). Киев, 2017 (совм. с О. Я. Пилипчуком). ISBN 978-617-7397-47-1
 Университет им. А. Л. Шанявского на фоне смены эпох. М., 2018. ISBN 978-5-904787-70-7
 Исторические этапы и основные направления российской генетики человека первой половины XX века. М., 2020. ISBN: 978-5-8037-0802-5
 Народные университеты Российской Империи: от популяризации к организации науки. М., 2020. ISBN: 978-5-8037-0796-7

Примечания

Cсылки 
 Фандо Роман Алексеевич на сайте ИИЕТ РАН.
 Страница на сайте журнала «Вопросы истории естествознания и техники»
 Кому и зачем нужна история науки и техники сегодня // Независимая газета, 2021.

Историки науки
Историки России
Выпускники Арзамасского государственного педагогического института имени А. П. Гайдара
Директора ИИЕТ РАН